Кладбище:

 Кладбище — место, предназначенное для погребения умерших.

Топоним 
 Кладбище — деревня в Кировской области Яранского района.
 Кладбище — село в Российской империи, ныне в черте города Сергач Нижегородской области.